Les Excuses (Product Recall), vingt-et-unième épisode de la saison 3 de The Office diffusé en 2007 ;
 Les Excuses (Moments in the Woods), dix-huitième épisode de la saison 7 de Desperate Housewives diffusé en 2011.